Cáceres kan syfta på följande:

 Martín Cáceres – en uruguayansk fotbollsspelare

Geografi

Brasilien 

 Cáceres (kommun i Brasilien), Mato Grosso, 
 Caceres (flygplats i Brasilien), Mato Grosso, Cáceres,

Colombia 

 Cáceres (kommun i Colombia), 
 Cáceres (ort), Antioquia,

Spanien 

 Cáceres, stad, Extremadura, 
 Cáceres (provins), provins, Extremadura,